Massa equatorial atlântica
 Ministério da Educação e Ciência (Portugal)
 Ministério da Educação (Brasil)
 Rádio MEC emissora pública brasileira com sede no Rio de Janeiro. Primeira Rádio do Brasil.
 Miguel Esteves Cardoso
O Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (antiga sede do Ministério da Educação e da Saúde) também é conhecido como MEC.
 Madureira Esporte Clube